Tomasz Białkowski (ur. 4 września 1983 w Poznaniu) – polski kierowca rajdowy. Zdobywca tytułu Mistrza Europy w rajdach terenowych FIA CEZ, współtwórca zespołu Kamena Rally Team, od 2021 roku członek ORLEN Team.

Kariera sportowa

Zadebiutował w 2017 roku w Rajdzie Baja Drawsko w pierwszej rundzie pucharu Polski w rajdach Baja, którą wraz z Dariuszem Baśkiewiczem, wygrali w klasie UTV. W sezonie 2017 zdobywca drugiego miejsca w Pucharze Polski w rajdach Baja.

W latach 2018–2019 zdobywca tytułu Wicemistrza Polski w Rajdowych Mistrzostwach Polski Samochodów Terenowych.

W sezonie 2019-2020 zdobywca tytułu Wicemistrza Europy wraz z Dariuszem Baśkiewiczem w rajdach Terenowych FIA-CEZ w klasie SSV oraz tytuł Wicemistrza Polski w Rajdowych Mistrzostwach Polski Samochodów Terenowych.

W roku 2019 zdobywca tytułu Mistrza Węgier w rajdach terenowych. W tym samym roku zwycięzca trzech rund Pucharu Świata: Baja Aragon (Hiszpania), Italian Baja (Włochy) oraz Hungarian Baja (Węgry).

W sezonie 2020-2021 wraz z pilotem Dariuszem Baśkiewiczem zdobyli tytułu Wicemistrza Europy w rajdach Terenowych FIA-CEZ w klasie T4 oraz tytuł Wicemistrza Polski w Rajdowych Mistrzostwach Polski Samochodów Terenowych.

Od początku sezonu 2021 startuje w zespole fabrycznym POLARIS, w tym samym roku dołączył do zespołu ORLEN Team.

Powołany do kadry narodowej w sporcie samochodowym na rok 2021. Zawodnik Automobilklubu Inowrocławskiego.

21 września 2022 r. wraz z Dariuszem Baśkiewiczem ogłosili plany startu zespołu Kamena Rally Team w Rajdzie Dakar w 2024 r.

Przypisy 

Urodzeni w 1983
Polscy rajdowcy
Ludzie urodzeni w Poznaniu